Marrubillo puede referirse a: 

 el nombre común de la planta Ballota hirsuta; o
 el nombre común de la planta Mercurialis tomentosa.